

Personen 
 David Murie (1976), Schots voetballer
 familie Murie uit de Verenigde Staten:
 Olaus Murie (1889-1963), bioloog, schrijver en natuurbeschermer
 Adolph Murie (1899-1974), bioloog, schrijver en natuurbeschermer
 Margaret Murie (1902-2003), schrijfster en natuurvorser en -beschermer
 Louise Murie (1912-2012), botanicus en natuurbeschermer
 en de volgende naar hen vernoemde bouwwerken en instellingen:
 Murie Ranch Historic District, een historisch district in het Grand Teton National Park
 Murie Residence, de woning van de familie Murie in het Grand Teton National Park
 Murie Science and Learning Center, een onderzoekscentrum voor natuurbescherming

Zie ook 
 Muir (doorverwijspagina)